Darázs: település Horvátországban
Darázs: Janet van Dyne, a Marvel Comics szereplője
darázs, Valódi darazsak
Zobordarázs, Nyitra városrésze